ПН — многозначная аббревиатура.
 пн., ПН, пнд., пон. или понед. — понедельник
 пн. или пневм. — пневматика, пневматический
 ПН — параметр надёжности
 ПН — проект «Недвижимость» (ФГУП РАМИ «РИА Новости», организация)
 ПН — начальник переводного участка (цеха)
 ПН — персональный навигатор
 ПН — поверхностное натяжение
 ПН — подпиточный насос
 ПН — показатель назначения
 ПН — «Петербургская недвижимость» (корпорация, Санкт-Петербург) http://www.spbrealty.ru/ 
 ПН — плацентарная недостаточность
 ПН — пенетрометр для нефтепродуктов
 ПН — платная нагрузка
 ПН — Партия независимости (Исландия)
 ПН — пылевой насос
 ПН — пункт наведения
 ПН — пост наблюдения
 ПН — подкачивающий насос
 ПН — поверхностный наклёп
 ПН — перекачивающий насос
 ПН — полезная нагрузка
 ПН — Партия независимых (Швейцария)
 ПН — плуг навесной
 ПН — пиридиннуклеотид
 ПН — Партия националистов (Филиппины)
 ПН — парашют наблюдателя
 НП или ПН — питательный насос (котла)
 п. н. — пара нуклеотидов, или пара нуклеотидных оснований (base pair, bp)
 ПН — предохранитель с наполнителем
 п. н. — почти наверное. В теории вероятности: с вероятностью 1 (100%), т.е. за исключением лишь может быть события меры 0. Например: Если взять случайное число между 0 и 1, то оно п.н. окажется иррациональным.